Baruun Urt – meteoryt kamienny znaleziony w 2002 w Mongolii
 Baruun-Urt – stolica ajmaku suchebatorskiego
 Baruun-Urt – port lotniczy w mieście Baruun-Urt.